Simba SC is een Tanzaniaanse voetbalclub uit Dar es Salaam. Het is een van de twee grootste clubs van het land. De andere club is aartsrivaal Young Africans. De club heeft al verschillende namen gehad: bij de oprichting in 1936 was het Queens, daarna Eagles en Dar Sunderland. De huidige naam werd in 1971 aangenomen (Simba betekent leeuw in het Swahili).

De grootste prestatie van de club is het bereiken van de finale van de CAF Cup in 1993 waarin het van Stella Abidjan verloor.

Erelijst 
Landskampioen
1972, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1993, 1994, 1995, 2001, 2002, 2004, 2007, 2010, 2012, 2018, 2019, 2020

Beker van Tanzania
 Winnaar: 1984, 1995, 2000, 2017, 2020

Supercup van Tanzania
 Winnaar:  2002, 2003, 2005, 2011, 2012, 2017, 2018, 2019
 Finalist: 2001, 2010

CAF Cup
 Finalist:1993CECAFA Cup'''
 Winnaar: 1974, 1991, 1992, 1995, 1996, 2002
 Finalist: 1975, 1978, 1981, 2003, 2011, 2018

Sport in Dar es Salaam
Tanzaniaanse voetbalclub